Хиндрек Оямаа (; 12 июня 1995, Таллин) — эстонский футболист, правый защитник. Выступал за национальную сборную Эстонии.

Биография

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в клубе «Коткас-Юниор» и детской команде таллинской «Левадии». С 2011 года выступал за второй состав «Левадии» в первой лиге. В первой команде клуба сыграл дебютный матч в чемпионате Эстонии 10 сентября 2011 года против «Аякса Ласнамяэ», заменив в перерыве Александра Кулинича. Впервые отличился голом в своей второй игре, 13 сентября 2011 года, также против «Аякса». Однако закрепиться в основе команды не сумел, эти два матча так и остались единственными в первом пришествии игрока в «Левадию». До мая 2012 года Оямаа продолжал играть за второй состав, затем покинул команду.

В 2013—2014 годах выступал за «Нымме Калью», однако здесь тоже не смог стать основным игроком. За полтора сезона сыграл единственный матч за первую команду в чемпионате страны — 12 апреля 2014 года против таллинского «Калева», а также провёл две игры в Кубке Эстонии. Стал финалистом Кубка Эстонии сезона 2012/13, но в финальном матче не играл. Вторую половину сезона 2014 года провёл в составе «Таммеки», сыграв 13 матчей в высшем дивизионе. В 2015 году вернулся в «Левадию», где со временем пробился в основной состав, сыграв за два сезона 38 матчей. В 2015 и 2016 годах становился серебряным призёром чемпионата Эстонии.

В июле 2017 года перешёл в финский клуб «Йювяскюля». Дебютировал в чемпионате Финляндии 23 июля 2017 года в матче против ВПС. До конца сезона успел принять участие в 15 матчах чемпионата. В 2018 году подписал двухлетний контракт с ВПС. В 2020 году перешёл в КТП.

В 2021 году вернулся на родину и присоединился к клубу «Пайде».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Эстонии младших возрастов, начиная с 15 лет.

В национальной сборной Эстонии дебютировал 6 января 2016 года в товарищеском матче против Швеции. Всего в 2016—2019 годах принял участие в 5 товарищеских играх.

Личная жизнь 
Старший брат, Хенрик (род. 1991) — футболист сборной Эстонии. Самый старший брат, Харри, тоже занимался футболом, но в 19 лет завершил карьеру из-за травмы, затем работает футбольным агентом.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте ЭФС 

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «ФКИ Левадия»
Игроки ФК «ФКИ Левадия U21»
Игроки ФК «Нымме Калью»
Игроки ФК «Нымме Калью-2»
Игроки ФК «Таммека»
Игроки ФК «Йювяскюля»
Игроки ФК ВПС
Игроки ФК «Коткан ТП»
Игроки ФК «Пайде»